Semyhirja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Semyhirja (Bachmut), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Semyhirja (Switlowodsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk